Die Rwanda Premier League 2021/22 ist die 42. Saison (seit 1969) der höchsten Spielklasse Ruandas. Meister wurde der Titelverteidiger APR FC aus Kigali.

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesr/rwan2022.html#premiere

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Ruanda